Soul Sacrifice, un album musical de Santana.
 Soul Sacrifice, un jeu vidéo sorti le  sur PlayStation Vita.